

Patronyme 

 Louis Vigée (1715-1767), peintre pastelliste français ;
 Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842), sa fille, artiste peintre française ;
 Étienne Vigée (1758-1820), son frère, dramaturge et homme de lettres français.

Pseudonyme 

 Claude Vigée (1921-2020), poète juif alsacien.

Toponyme 

 Rue Vigée-Lebrun, voie du  de Paris, en France.